Чемпиона́т А Ли́ги Литвы по футбо́лу 2016 го́да — 28-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу, в котором выступали 8 клубов.

Проект 
Исполнительный комитет ЛФФ в середине января 2016 года утвердил формат чемпионата. В турнире участвовали 8 клубов, которые сыграли по системе «каждый с каждым» в 4 круга. Команда, занявшая 8-е место, вылетела в I лигу. Клуб, ставший седьмым, сыграл переходные матчи. Команды, занявшие 1-6-е места, провели ещё 1 круг.

Лицензирование 
Было решено, что в розыгрыше чемпионата примут участие 7 клубов предыдущего сезона А Лиги и победитель I лиги Лиетава. Шяуляй из-за финансовых проблем отказался от участия.

На первом заседании по вопросам лицензирования из 10 команд, подавших заявки, 2 (Шяуляй и Таурас) отказались от участия в чемпионате. 5 клубов сразу прошли лицензирование, а 3 остальных (Лиетава, Стумбрас и Тракай) получили 1 неделю на дооформление документации.

После подачи апелляций и заседания апелляционного комитета лицензии получили Стумбрас и Тракай. Лиетава лицензию не получила, но была допущена к чемпионату.

Участники

География соревнования

Стадионы

Тренеры, капитаны и поставщики формы

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий и четвёртый круг

Пятый круг

Турнирная таблица

Переходные матчи 

|}

Пояснения к таблицам

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Литвы по футболу 2015/2016
 Кубок Литвы по футболу 2016

Ссылки 
 Официальный сайт А-Лиги

Примечания 

Чемпионат Литвы по футболу
Литва
Спорт в Литве в 2016 году